A „borovac” név a délszláv nyelvekben fenyőfákkal benőtt helyet jelöl.

 Bosznia-Hercegovina
 Borovac, falu Banovići községben, a Tuzlai kantonban
 Borovac, falu Rogatica községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Borovac, falu Sokolac községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Borovac, falu Višegrad községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Borovac, falu Novszka községben, Sziszek-Monoszló megyében

 Szerbia
 Borovac, falu Bujanovac községben, a Pcsinyai körzetben
 Borovac, falu Medveđa községben, a Jablanicai körzetben
 Borovac, falu Zaječar községben, a Zaječari körzetben